Nagelberg steht für:

 Nagelberg (Fränkische Alb), Berg (541,7 m) nahe Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Nagelberg (Gemeinde Brand-Nagelberg), Katastralgemeinde von Brand-Nagelberg, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Siehe auch:
 Nagelsberg